Whitesburg kan syfta på:

 Whitesburg, Georgia
 Whitesburg, Kentucky